Айхграбен () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

Входит в состав округа Санкт-Пёльтен.  Население составляет около 4,6 тысяч человек. Занимает площадь 8,88 км². Официальный код  —  3 19 05.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Вильхельм Гройс (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 23 мест.

 АНП занимает 10 мест.
 СДПА занимает 6 мест.
 местный список: 3 места.
 Партия GLU занимает 2 места.
 Зелёные занимают 2 места.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница 

Города Нижней Австрии